Maurice Bernart (1932-), producteur français de cinéma.
  (1965-2010) sociologue allemande.

Odonyme 

 Rue du Trou-Bernart, ancien nom de la rue du Demi-Saint, une ancienne rue située dans l'ancien  qui disparait en 1858 lors du percement de la place du Louvre.
Patronyme germanique